Patzel ist der Familienname folgender Personen:

 Ehrenfried Patzel (1914–2004). deutscher Fußballtorwart
 Heike Patzel, deutsche Fußballspielerin
 Katja Patzel-Mattern (* 1970), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin